Antonio João Campos de Carvalho (Três Lagoas, 24 de junho de 1949 - ) é um médico e político brasileiro, tendo sido prefeito de Três Lagoas.

É filho do casal Sebastião Gomes de Carvalho e Diva Campos de Carvalho, seu pai natural de Coxim e a mãe nascida em Três Lagoas.

Cursou os ensinos básico e fundamental na Escola Estadual 2 de Julho, em Três Lagoas. O ensino médio, concluiu no Instituto Manoel Bento da Cruz, em Araçatuba, interior de São Paulo, e cursou o ensino superior na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Foi também na capital paranaense que fez especialização em Urologia, no Hospital das Clínicas da UFPR.

Após o fim da especialização em urologia, retornou à cidade natal. Em 1985, foi convidado a disputar o pleito eleitoral, concorrendo e elegendo-se prefeito de Três Lagoas. Empossado em 1 de janeiro de 1986, governou o município até 31 de dezembro de 1988, quando passou o cargo ao seu sucessor.

Antonio João Campos de Carvalho foi o primeiro prefeito eleito pelo voto popular após o fim da condição de Área de Segurança Nacional a que Três Lagoas havia sido submetida durante a ditadura militar, período em que os treslagoenses não podiam eleger seus próprios prefeitos, sendo estes apontados pelo Governo Federal. Daí o fato de o mandato de Antônio João restringir-se a três anos de duração.

Em 1993 o ex-prefeito volta ao cenário politico como vereador de Três Lagoas eleito com 416 votos.  

Dentre os principais feitos de Antonio João Campos de Carvalho como prefeito de Três Lagoas, destacam-se a colocação de cerca de duas mil novas luminárias públicas na cidade, o que deu a Três Lagoas a condição de segundo distrito de CESP em colocação de iluminação; criação do Centro de Formação e Profissionalização de Menores –  o "SOS Menina"; criação do CESUM – Centro Social Urbano Municipal, que veio a substituir os tradicionais clubes de mães; ativação da Escola de Marcenaria, propiciando a profissionalização de mão-de-obra juvenil no município; apoio à organização social local e possibilitação do aumento do número de associações de moradores de quatro para vinte e uma - esse trabalho, que visava forjar novas lideranças municipais, começou a surtir efeitos nas votações municipais de 2000, quando da eleição do jovem líder comunitário Miguelzinho, cuja atuação teve início na administração de Antonio João.

Honrarias

Moção de Congratulações
Em 2015 em homenagem aos cem anos de Três lagoas, recebe Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Três Lagoas e discursa em nome de todos os ex-prefeitos homenageados.

Cidadão Benemérito
Em 2012 o ex-prefeito e médico recebeu da Câmara Municipal de Três Lagoas o título de Cidadão Benemérito que é outorgado a personalidades pelos relevantes serviços prestados à comunidade. 

Prefeitos de Três Lagoas
Naturais de Três Lagoas
Médicos de Mato Grosso do Sul